Alessandra Nencioni (1989) – calciatrice italiana
 Dionisio Nencioni di Bartolomeo (1559-1638) – architetto italiano, attivo prevalentemente a Napoli
 Enrico Nencioni (1837-1896) – poeta, critico letterario e traduttore italiano
 Gastone Nencioni (1910-1985) – politico italiano, senatore della Repubblica
 Giovanni Nencioni (1911-2008) – linguista e lessicografo italiano
 Marcello Nencioni (1928-2005) – attore, giornalista e conduttore radiofonico italiano